Osisko signifie « rat musqué » en algonquin.

 lac Osisko,  lac situé dans la ville de Rouyn-Noranda.
 Osisko en lumière, festival de musique extérieur, se déroulant à Rouyn-Noranda, au bord du lac Osisko.
 projet Osisko, projet minier aurifère situé à Malartic.
 Osisko corporation minière, entreprise québécoise.